Platytes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Achille Guenée 1845. Enligt Catalogue of Life ingår Platytes i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Platytes